New Cambria kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Cambria (Kansas)
New Cambria (Missouri)